Иван Конюхов:
 Конюхов, Иван Иванович (род. 1968) — Герой Российской Федерации.
 Конюхов, Иван Семёнович (1791—1881) — русский писатель, глава города Кузнецк-Сибирского.